Focus ( für Herd, Feuerstelle) steht für:

Zeitschriften:
 Focus, deutsches Nachrichtenmagazin und Illustrierte
 Focus Online, das Online-Portal des Magazins Focus
 Focus: das zeitkritische Magazin, eine ehemalige Schweizer Studentenzeitschrift
 Focus (Optikerzeitschrift), ein Fachmagazin für Augenoptiker
 BBC Focus, ein britisches Wissenschaftsmagazin, früherer Name: Focus

Musik:
 Focus (Album), ein Album des US-amerikanischen Saxophonisten Stan Getz
 Focus (Cynic-Album), ein Album der Band Cynic
 Focus (Lied), ein Lied von Ariana Grande (2015)
 Focus (Band), eine Musikgruppe
 Focus (Musiker), einen US-amerikanischen Musikproduzenten

Film:
 Focus (1996), ein japanischer Film aus dem Jahr 1996
 Focus (2001), ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2001
 Focus (2015), ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2015
 Focus Features, eine Filmproduktionsfirma

Sonstiges:
 Focus Entertainment, französischer Publisher für Computerspiele
 Focus (Fahrradmarke), eine Marke des Herstellers Derby Cycle Werke
 Focus (Marktforschung), ein österreichisches Marktforschungsinstitut
 Focus (Rose), eine Teehybridrose (Noack, 1997)
 Focus (Spiel), ein Gesellschaftsspiel
 focus (Telefonanlage), eine Familie kleiner TK-Anlagen der Deutschen Telekom
 Ford Focus, eine PKW-Baureihe
 HP Focus, der erste 32-Bit-Prozessor
 AGM-87 Focus, eine Luft-Boden-Rakete

Siehe auch:
 Fokus (Begriffsklärung)